My only fascination (single) - single van Demis Roussos, afkomstig van onderstaand album 
 My only fascination (album) - album van Demis Roussos